Cerastoma — рід грибів. Назва вперше опублікована 1875 року.

Класифікація 
До роду Cerastoma відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Quélet, L. 1875. Les champignons du Jura et des Vosges. IIIe Partie. Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard. sér. 2, 5:429-556 - P.521

Роди грибів